Queen Elizabeth kan henvise til flere artikler:

Skibe 
 HMS Queen Elizabeth – et britisk hangarskib
 MS Queen Elizabeth – et krydstogtskib
 Queen Elizabeth-klassen – en britisk hangarskibsklasse
 RMS Queen Elizabeth – et britisk oceangående passagerskib

Personer 
 Elizabeth 1. af England – regerende dronning af England
 Elizabeth 2. af Storbritannien – statsoverhoved i Storbritannien og 15 andre monarkier
 Elizabeth Bowes-Lyon – britisk dronning, "Dronningemoderen"

Andet 
 Queen Elizabeth Hospital Birmingham – et NHS-sygehus
 Queen Elizabeth Olympic Park – idrætsanlæg i London